Silver Star har flere betydninger:
 Silver Star (orden)
 Silver Star (rutsjebane)